

Persone 
Francesco De Filippo (1960) – scrittore italiano
Gennaro De Filippo (1816-1887) – senatore del Regno d'Italia
Vito De Filippo (1963) – politico italiano
Eduardo De Filippo (1903-1968), attore italiano meglio noto con lo pseudonimo di Eduardo Passarelli

I "De Filippo" 
Generalmente con la forma "i De Filippo" ci si riferisce ai tre fratelli De Filippo, importanti figure del teatro napoletano del XX secolo, figli naturali di Eduardo Scarpetta:
Eduardo De Filippo (1900-1984) – drammaturgo, attore, regista, poeta e senatore a vita
Peppino De Filippo (1903-1980) – attore, comico e drammaturgo 
Titina De Filippo (1898-1963) – attrice teatrale
Da questi discendono:
Luca De Filippo (1948-2015) – attore e regista teatrale, figlio di Eduardo
Luigi De Filippo (1930-2018) – attore e regista teatrale, figlio di Peppino

Altro 
Archivio storico di Eduardo De Filippo – archivio storico della compagnia del Teatro Umoristico "I De Filippo"

Pagine correlate
De Filippi
De Filippis
Di Filippo